Dromore bezeichnet:

 Dromore (County Down), Stadt im nordirischen County Down
 Dromore (County Tyrone), Stadt im nordirischen County Tyrone

 Dromore West, Ortschaft im irischen County Sligo

 Dromore Castle, Name dreier Gebäude in Irland

 Bistum Dromore, römisch-katholisches Bistum in Nordirland

 Dromore (Krater), Krater auf dem Mars